Die First Division 1974/75 war die 60. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 23. Mal der FC Floriana.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC St. George’s und FC Mosta die Absteiger FC Qormi und Ħamrun Spartans. St. George’s war erstmals seit der Saison 1972/73 wieder im Oberhaus vertreten, Mosta spielte erstmals erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

197475
Fußballsaison 1974/75